Place Camille-Jullian (Bordeaux)
 Place Camille-Jullian (Paris)